Калижанов — казахская фамилия. Известные носители:
 Калижанов, Тимур Булатович (род. 1993) — российский футболист
 Калижанов, Уалихан Калижанулы (род. 1948) — советский и казахстанский учёный, доктор филологических наук.